Årdal FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 9 de outubro de 2003. Sua sede fica em Årdal.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 2003
Clubes de futebol da Noruega